Название Наша жизнь может означать:

 Наша жизнь (газета) — районная газета Красночетайского района Чувашии.
  — франко-итальянский фильм 2010 года.
  — бразильский телесериал 2011 года.